Дивізія А 1989—1990 — 72-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул здобув Динамо (Бухарест).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Стяуа взяв участь у Кубку кубків 1990—1991 як фіналіст Кубку Румунії 1989—1990.
2. Клуби Вікторія (Бухарест) та Олт Скорнічешти були розпущені після Румунської революції. У матчах, що залишились, клубам були зараховані технічні поразки.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1989—1990
Румунія
Румунія
1989 у румунському спорті
1990 у румунському спорті